Župnija Maribor - Sv. Jožef je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Župnijska in romarska cerkev je cerkev sv. Jožefa. Župnijo upravljajo kapucini.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Maribor-Sv. Jožef
Dekanija Maribor
Verske ustanove v Mariboru
Ustanovitve leta 1940